Kleinbahngesetz steht für:
 Preußisches Kleinbahngesetz
 Kleinbahngesetz für das Fürstentum Lippe

Siehe auch:
 Gesetz über Bahnen niederer Ordnung (Österreich)
 Bundesgesetz über Bau und Betrieb der schweizerischen Nebenbahnen